PP7 peut faire référence à :
 un prototype de l'AgustaWestland EH101, un hélicoptère,
 Pistolet PP7, une variante du Walther PP utilisée par James Bond